Алексей Соколовский:
 Соколовский, Алексей Андреевич (1822—1891) — русский фармаколог; заслуженный профессор Московского университета.
 Соколовский, Алексей Никанорович (1884—1959) — советский учёный в области почвоведения; академик ВАСХНИЛ.
 Соколовский, Алексей Севастьянович (1874—?) — полковник Российской императорской армии, участник Китайского похода, Русско-японской и Первой мировой войн.